

Кірюшкино — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Кірюшкино — село, Федоровський район, Башкортостан